Michael Diller ist der Name folgender Personen:

* Michael Diller (Theologe)  (um 1500–1570), deutscher evangelischer Theologe und Reformator
 Michael Diller (Maler) (1950–1993), deutscher Maler und Grafiker